Debora Agreiter (ur. 25 lutego 1991 roku) – włoska biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Debora Agreiter pojawiła się 8 grudnia 2007 roku we włoskiej miejscowości Formazza, gdzie zajęła 27. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną podczas zawodów Alpen Cup. Trzy miesiące później wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie zajęła 29. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym i jedenaste w sztafecie. Na MŚJ startowała jeszcze trzykrotnie, najlepszy indywidualny wynik osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Hinterzarten, zajmując dziewiątą pozycję w biegu łączonym na 10 km. W Pucharze Świata zadebiutowała 12 marca 2011 roku w Lahti, zajmując 53. miejsce w biegu łączonym na 10 km. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła osiem miesięcy później - 19 listopada 2011 roku w Sjusjøen uplasowała się na 26. miejscu w biegu na 10 km techniką dowolną. W sezonie 2011/2012 punktowała jeszcze kilkakrotnie, między innymi zajmując 29. miejsce w klasyfikacji końcowej szóstej edycji Tour de Ski. Podczas rozgrywanych w 2012 roku mistrzostw świata młodzieżowców w Erzurum zdobyła srebrny medal w biegu łączonym na 15 km, ulegając tylko Norweżce Martine Ek Hagen. Rok później, na mistrzostwach świata młodzieżowców w Libercu była druga w tej samej konkurencji i trzecia w biegu na 10 km stylem dowolnym. W tym samym roku brała także udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, zajmując między innymi ósme miejsce w sztafecie i szesnaste na dystansie 10 km stylem dowolnym. Ponadto w 2013 roku uplasowała się na 22. miejscu w siódmej edycji Tour de Ski.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1985